Багур (, , ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Жирона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Баш-Эмпорда. Занимает площадь 20,71 км². Население — 4209 человек (на 2010 год).

Является членом движения «Медленный город» ( Cittaslow).

Население

Примечания

Ссылки 
 Página web del Ayuntamiento
 Información de la Generalidad de Cataluña
 Información del Instituto de Estadística de Cataluña

Муниципалитеты Жироны